Змінна — математичне поняття.
 Змінна (програмування) — поняття програмування.